Rohde är ett efternamn, som i Norden är vanligast i Danmark.
Offentlig statistik ger för 2014 följande antal personer med namnet Rohde i de nordiska länderna: Sverige 91, Danmark 1503, Norge 201, Finland 31.

Personer med efternamnet Rohde

 Brigitte Rohde (född 1954), östtysk friidrottare
 Christiane Rohde (född 1944), dansk skådespelare 
 Constantin Rohde (1826–1887), svensk skådespelare och teaterchef
 Erwin Rohde (1845–1898), tysk klassisk filolog
 Frederik Rohde (1816–1886), dansk målare
 Jan Rohde (1942–2005), norsk popsångare
 Johan Rohde (1856–1935), dansk målare
 Jokum Rohde (född 1970), dansk dramatiker och romanförfattare
 Lisa Rohde (född 1955), amerikansk roddare
 Wolfgang Rohde (1950–2016), tysk trumslagare och musikadministratör

Se även 
 Rhode
 Rodhe
 Rode

Källor 

Danska efternamn
Norska efternamn
Tyska efternamn